East (en inglés: Este) hace referencia a varios artículos:

Comunicaciones
East London Line
East Los Angeles Interchange
East Side Access. Proyecto público de transporte en la ciudad de Nueva York.
East 180th Street (línea White Plains Road). Estación en la línea White Plains Road del metro de la ciudad de Nueva York.
East Broadway (línea de la Sexta Avenida).
East India Company

Lugares
East Cape. Punto más oriental de Nueva Zelanda.
East Rand. Parte urbana Este en el Área Metropolitana Gran Johannesburgo, Sudáfrica.
East Village (desambiguación)

Europa
East Kilbride. Primera ciudad planificada de Escocia.
East Anglia. Inglaterra
East Dorset. Inglaterra
East London. Londres, Reino Unido
East Midlands. una de las nueve regiones oficiales de Inglaterra.
East Riding of Yorkshire. Distrito de gobierno local.
East Sussex. Inglaterra
East Yorkshire

América
East Caicos. Isla de las Antillas.
East Grand Bahama. Distrito de las Bahamas.
East Lake. Lugar en el Condado de Pinellas, Florida.
East Los Angeles
East Palo Alto
East Potomac Park
East Rutherford (Nueva Jersey)
East Carbon (Utah). Estados Unidos
East Millcreek (Utah)
East Harlem. NYC
East River. NYC

Deporte
East Carolina Pirates
East Carolina University
East Kilbride Pirates
East Tennessee State Buccaneers

Música
East. Decimocuarto álbum en vivo del grupo alemán de música electrónica Tangerine Dream.
East Coast blues. Estilo de música blues de Estados Unidos.
East Coast Rap. Estilo de música hip hop nacido en Nueva York (Estados Unidos).
East Of The Sun, West Of The Moon. Cuarto álbum de estudio del grupo noruego A-ha.

Además
East African Community. Unión aduanera del África Oriental, formada por Kenia, Uganda, Tanzania, Burundi y Ruanda.
East of Eden. Película de 1955, dirigida por Elia Kazan, basada en la novela homónima de John Steinbeck.
East Side Story. Hipótesis que intenta explicar la aparición de los homínidos bípedos.